Frankfurter Rundschau
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurter Zeitung
David Frankfurter
Desambiguação